Mommenheim bezeichnet zwei Ortsnamen:

 Gemeinde Mommenheim in Rheinland-Pfalz, Deutschland, siehe: Mommenheim (Rheinhessen)
 Gemeinde Mommenheim im Elsass, Frankreich, siehe: Mommenheim (Bas-Rhin)